Tor puede referirse a:

Biología 
 El Tor, nombre de una bacteria.
 Tor, un género de peces, de la familia de Cyprinidae.

Informática 
 Tor, The Onion Router, sistema que permite usar Internet de forma anónima.

Aeronáutica 
 Tor Air, aerolínea sueca.
 Tor-M1, un sistema de misiles ruso.

Geografía 
 Tor, relieve residual que se produce por afloramientos de materiales de mayor dureza como por ejemplo el granito.
 Tor, tipo de cerro convertido en recinto común en la prehistoria de Inglaterra.
 Tor (Alins), pueblo del Prineo catalán.
 Tor, parroquia del municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo, España.
 San Xillao de Tor, parroquia del municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo, España.
 El Tor, ciudad egipcia.

 Otros 
 T.O.R., Tercera Orden Regular, también llamada Tercera Orden Franciscana Regular.

 Véase también 
 Thor (desambiguación) Thor (mitología), dios de los vikingos.
 Torr, símbolo del torricelli, una unidad de presión.
 Tor tor''', especie de peces.

Enlaces externos